Kolsh (Kukës), plaats en voormalige gemeente in de stad Kukës in Kukës in Albanië
 Kolsh (Lezhë), plaats en voormalige gemeente in de stad Lezhë in Lezhë in Albanië